Phil Taylor – batterista britannico
 Phil Taylor – giocatore di freccette inglese
 Phil Taylor – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Phil Taylor – giocatore di football americano statunitense